Der Freiheitsturm () ist ein Wahrzeichen des modernen Teheran, der Hauptstadt des Iran. Er liegt im Stadtteil Tarascht.

Der Turm wurde zwischen 1969 und 1971 anlässlich der 2500-Jahr-Feier der Iranischen Monarchie unter dem Namen Shahyad-Turm (etwa „Denkmal der Schahs“) erbaut. Nach der Iranischen Revolution von 1979 wurde er in Azadi-Turm (englisch Azadi Tower) umbenannt.

Der vom iranischen Architekten Hossein Amanat im Auftrag von Schahbanu Farah Pahlavi gebaute Turm ist 45 Meter hoch und stellt eine Verbindung aus Islamischer Architektur und des Stiles der Sassaniden dar. Er ist völlig eingedeckt mit über 25.000 weißen, in Isfahan gebrochenen Marmorsteinen. Der Turm ist Teil des Azadi-Kulturkomplexes, der auf dem über 50.000 m² großen Azadi-Platz (von persisch azadi „Freiheit“) in Teheran zu finden ist. Unter dem Turm befinden sich ein Museum und mehrere Springbrunnen.

Galerie

Einzelnachweise

Weblinks 

 Wolfgang Kemp: Der Freiheitsturm in Teheran. Ein Geschichtsknotenpunkt. In: Maria Effinger et al. (Hrsg.): Von analogen und digitalen Zugängen zur Kunst. Festschrift für Hubertus Kohle zum 60. Geburtstag. arthistoricum.net, Heidelberg 2019, S. 263–274.
 Website Azadi-Tower (auf persisch)

Turm im Iran
Turm in Asien
Bauwerk in Teheran
Museum in Teheran
Triumphbogen
Erbaut in den 1970er Jahren
Bauwerk des Historismus
Orientalisierende Architektur
Bauwerk der Postmoderne
Denkmal im Iran